L'Affaire du collier peut désigner :
 L'Affaire du collier, album de bande dessinée d'Edgar P. Jacobs, mettant en scène Blake et Mortimer, dont l'un des éléments est le fameux collier des joailliers Bœhmer et Bassange (collier supposé toujours existant au  dans l'histoire) ;
 L'Affaire du collier (The Affair of the Necklace), film réalisé par Charles Shyer, sorti en 2001, dont la trame reprend celle de l'affaire du collier de la reine.

Voir aussi 
 Affaire du collier de la reine